A Véső utcai stadion egy labdarúgó-stadion Szolnokon, 2010 óta itt rendezik a Szolnoki MÁV II hazai mérkőzéseit.

Korábban a Szolnoki MÁV első csapata rendezte itt a mérkőzéseit, azonban már a Tiszaligeti stadionban játszik. Néhány mérkőzést napjainkban is ebbe a stadionba hoznak, mint például egyes felkészülési meccsek.

Magyar labdarúgó-stadionok
Szolnok sportélete
Szolnok építményei